Paucard :

 Antoine Paucard (1886-1980), poète et sculpteur français.
 Alain Paucard (né en 1945), écrivain français.